Сезон «Еспаньйол» (Барселона) 2018—2019 84-й за ліком сезон футбольного клубу Еспаньйол у найвищій лізі іспанського футболу. Охоплює період від 1 липня 2018 до 30 червня 2019 року.

Гравці основної команди

Трансфери

Прийшли 

 Загальні витрати: €18,000,000

Пішли 

 Загальний дохід: €25,000,000

Чистий дохід:  €7,000,000

Передсезонні та товариські матчі

Competitions

Па Liga

Підсумки загалом

Результати за туром

Матчі

Copa del Rey

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 18 травня 2019.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб

|}

Примітки

Посилання 

Сезони «Еспаньйол» (Барселона)
Espanyol